Albrechtsschloss steht umgangssprachlich für

Schloss Albrechtsberg, eines der drei Dresdner Elbschlösser
Albrechtsschlösser, die drei Dresdner Elbschlösser